Personen
Virgil Grissom (1926-1967), een Amerikaans testpiloot en astronaut
Gil Grissom, een personage uit de televisieserie "CSI"

Andere betekenissen
Grissom Air Reserve Base, een Amerikaanse luchtmachtbasis in de staat Indiana
USS Grissom NCC-638, een fictief ruimteschip uit de film "Star Trek III: The Search for Spock"